Эльс-Осталетс-де-Пьерола (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 33,5 км². Население — 2743 человека (на 2010 год).

Предок гигантской панды вида Kretzoiarctos beatrix (подсемейство Ailuropodinae), живший 11,6 млн лет назад (миоцен), был обнаружен в окрестностях города Эльс-Осталетс-де-Пьерола в 2012 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Datos estadísticos
 Información general

Муниципалитеты Барселоны